Le Quiksilver Pro Gold Coast 2015 est la première des onze étapes du championnat du monde de surf 2015.
Il s'est déroulé du  au  à Gold Coast, en Australie, sur le spot de Snapper Rocks. Le Brésilien Filipe Toledo l'emporte en finale face à l'Australien Julian Wilson et remporte ainsi la première victoire de sa carrière sur le circuit professionnel majeur.

Participants

Déroulement de la compétition 

Lors du troisième tour, le Brésilien Gabriel Medina, champion du monde en titre, est disqualifié pour interférence sur l'Irlandais Glenn Hall tandis que celui-ci avait la priorité.











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 

|-
|align=center colspan=5| Classement du Championship Tour à l'issue de la 
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Miguel Pupo
|
|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Taj Burrow
|
|-
|
| Bede Durbidge
|
|-
|
| Wiggolly Dantas
|
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

2015
World Surf League 2015
Sport en Australie en 2015
Sport en février 2015
Sport en mars 2015